Wenfeng (kinesiska: 文凤, 文凤镇) är en köping i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 68 kilometer sydost om det centrala stadsdistriktet Yuzhong.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Chongqing
WP:Projekt Kina

ceb:Wenfeng (baranggay sa Republikang Popular sa Tsina, Chongqing Shi)